Ва-банк () — в картярських іграх ставка гравцем усіх грошей.

В кінематографі 
 «Ва-банк» — польська кінокомедія режисера Юліуша Махульського;
 «Ва-банк 2» — кінокомедія Юліуша Махульського. Сиквел фільму «Ва-банк»;
 «Ва-банк» —сімнадцята серія другого сезону американського телесеріалу «Доктор Хаус».